Canóvanas (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Canóvanas (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente